Заре́ченское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Камышловском муниципальном районе Свердловской области.

Административный центр — деревня Баранникова.

География 
Зареченское сельское поселение расположено в юго-восточной части Камышловского района, граничит с Пышминским городским округом и Далматовским районом Курганской области.

История 
Зареченское сельское поселение образовано в соответствии с Областным законом Свердловской области от 25.10.2004 года № 145-ОЗ «Об установлении границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Камышловский район и наделении их статусом сельского поселения» в 2005 году. В состав поселения вошли населённые пункты бывших Зареченского, Скатинского и Ожгихинского сельских советов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 На сайте правительства Свердловской области
 Устав Зареченского сельского поселения
 На сайте «Геральдика Свердловской области»

Муниципальные образования Камышловского района
Сельские поселения Свердловской области